Лендо́н, Ле́ндон (; ) — французьке або англо-американське прізвище (залежно від написання).

Персоналії 
 Лендон Лібуарон (, 5 січня 1992) — канадський актор.
 Лорен Лендон (; 17 березня 1957) — американська акторка.
 Лендон Донован, Лендон Тімоті Донован () (нар. 4 березня 1982,Онтаріо, Каліфорнія) — американський футболіст.
 Жером Лендон (, 1925—2001) — французький видавець.
 Матьє Лендон — французький письменник, син Жерома Лендона.
 Венсан Лендон — французький актор, сценарист та режисер.
 Альф Лендон, Альфред Моссман «Альф» Лендон (; нар. 9 вересня 1887(18870909), Вест Міддлсекс, Пенсильванія — пом. 12 жовтня 1987(19871012) — американський політик-республіканець.
 Майкл Лендон Гернхардт (), род. 4 травня 1956, Менсфілд, Огайо) — американський астронавт, біоінженер
 Лендон Вілсон (, нар. 13 березня 1975, Сент-Луїс) — колишній американський хокеїст.

Примітки